Desa Undaan Lor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Undaan Lor (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 110,83), Jawa Tengah, 
 Desa Undaan Lor (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 110,81), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar